

Вознесенська сільська рада — сільське поселення, Далматовський район, Курганська область
 Вознесенська сільська рада — сільське поселення, Дуванський район, Башкортостан

Вознесенська сільська рада — сільська рада, Запорізька область, Мелітопольський район
 Вознесенська сільська рада — сільська рада, Київська область, Згурівський район
 Вознесенська сільська рада — сільська рада, Миколаївська область, Вознесенський район
 Вознесенська сільська рада — сільська рада, Сумська область, Буринський район
 Вознесенська сільська рада — сільська рада, Черкаська область, Золотоніський район

Див. також 
 Вознесенська Перша сільська рада
 Вознесенська Друга сільська рада